Bradypodion oxyrhinum är en ödleart som beskrevs av  Charles J.J. Klaver och BÖHME 1988. Bradypodion oxyrhinum ingår i släktet Bradypodion och familjen kameleonter. Inga underarter finns listade.

Källor 

Kameleonter
oxyrhinum